Pułki artylerii noszące numer „24”:

Polskie:
 24 Pułk Artylerii Polowej (1921–1931) → 24 Pułk Artylerii Lekkiej (1932–1939)
 24 Pułk Artylerii Samobieżnej (1944–1947) → 24 Pułk Artylerii Pancernej (1947–1949)
 24 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej (1967–1981)

Austro-węgierski:
 24 Pułk Artylerii Dywizyjnej (1894–1908) → Pułk Armat Polowych Nr 24 (1908–1916) → Pułk Armat Polowych Nr 9 (1916–1918) → Pułk Artylerii Polowej Nr 9 (1918)
 Pułk Armat Polowych Nr 30 (1908–1916) → Pułk Armat Polowych Nr 24
 Pułk Haubic Polowych Nr 10 (1908–1916) → Pułk Haubic Polowych Nr 24 (1916–1918) → Pułk Artylerii Polowej Nr 124